Соревнования по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 1932 года состоялись 31 июля на стадионе «Колизей». 

Впервые женщины соревновались в метании копья на Олимпийских играх. Соревнования состояли из одной финальной попытки, в ходе которой определились победители.

Результаты

Ссылки 
 Результаты 

Метание копья на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1932